Mélo (toneelstuk), een toneelstuk uit 1929 van de Franse auteur Henri Bernstein
Mélo (film), een verfilming van het gelijknamige stuk uit 1986 onder regie van Alain Resnais